Prosena (geslacht), een geslacht van vliegen uit de familie van de sluipvliegen
Prosena (Roese), een dorp in de Bulgaarse gemeente Roese